Rittershaus är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Adeline Rittershaus-Bjarnason (1876–1924), tysk filolog
 Emil Rittershaus (1834–1897), tysk poet
 Ernst Rittershaus (1881–1945), tysk psykiater
 Trajan Rittershaus (1843–1899), tysk maskiningenjör

Tyska efternamn